Ostmark és un terme alemany que literalment significa "marca oriental". El concepte es pot aplicar a territoris o a monedes:

 Territoris:
Marca Oriental de Baviera coneguda com a Marca de Babenberg o Marca d'Àustria (Ostmark) a l'època medieval
Marca Oriental de Saxònia (Ostmark) a l'est del riu Elba
Ostmark (Àustria), el nom donat pels nazis al país alpí després de l'Anschluss del 1938

 Monedes:
Marc de l'Alemanya Oriental, o marc de la República Democràtica Alemanya, existent fins al 1990
Ostmark, nom d'una moneda emesa per Alemanya en els territoris ocupats el 1918